Євфимія Оломоуцька (*Eufemie Olomoucká, 1115 — після 1154) — руська княгиня, дружина волинського князя Святополка Мстиславича.

Життєпис 
Походила з династії Пржемисловичів. Донька Отто II, князя Оломоуцького та Софії з Берґу. 

Народилася у 1115 році в Оломоуці. У грудні 1143 або січні 1144 року вийшла заміж за Святополка, князя Володимир-Волинського. Це був суто політичний шлюб, що зміцнював союз моравських Пржемисловичів з правителями Волині. Дітей у шлюбі не було.

Після смерті чоловіка у 1154 році залишилася мешкати у Володимирі. Подальша доля невідома.

Родовід

Джерела 
 Войтович Л. В. Мономаховичі. Мстиславичі//Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2000.
 Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Kraków 2008.

Волинські княгині
Пржемисловичі